Матиас Ко́ски (; ) — финский пловец, член олимпийской сборной страны на летней Олимпиаде 2012 и летней Олимпиаде 2016.

Биография 
Родился 18 мая 1994 года в городе Хямеэнлинне (Финляндия).

На летней Олимпиаде 2012 года в заплыве 400 метров вольным стилем не сумел пройти в финал, показав 22-й результат.

Проживает в Атланте (США).

Примечания

Ссылки 
 

Пловцы Финляндии
Пловцы на летних Олимпийских играх 2012 года
Пловцы на летних Олимпийских играх 2016 года